Susa puede referirse a:

 Susa, la ciudad bíblica de Shushan en el actual Irán.
 Susa, la antigua Hadrumetum púnica, actual ciudad tunecina.
 Susa, una ciudad en Piamonte, Italia.
Susa, una ciudad en Libia.
 Susa, municipio de Colombia en el departamento de Cundinamarca.
 Suša, localidad de Croacia en el condado de Zagreb.